Skutella ist der Familienname folgender Personen:

 Christoph Skutella (* 1985), deutscher Politiker (FDP)